Гале́рия — многозначный термин:

 Галерия — коммуна во Франции;
 Галерия Копиола (ок. 95 — после 9) — знаменитая театральная актриса;
 Галерия Фундана (ок. 30 — после 69) — вторая супруга императора Вителлия;
 Галерия Валерия (ум. 315) — дочь императора Диоклетиана и жена императора Галерия.